Droga I/15 – droga krajowa w  zachodnich  Czechach
 Droga I/15 – droga krajowa I kategorii północno-wschodniej Słowacji